P67 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 67, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament, zie Magdalen papyrus